Anidrum didymum är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Anidrum didymum ingår i släktet Anidrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
didymum